Butterworth peut désigner :

Patronyme 

 Arthur Butterworth (1923-2014), compositeur anglais ;
 Brad Butterworth (né en 1959), marin néozélandais ;
 Charles Butterworth (1896-1946), acteur américain ;
 Dean Butterworth (né en 1976), batteur américain du groupe Good Charlotte ;
 Donna Butterworth (1956-2018), actrice et artiste américaine ;
 George Butterworth (1885–1916), compositeur anglais ;
 Hezekiah Butterworth (1839-1905), un écrivain américain
 Jez Butterworth (né en 1969), cinéaste britannique ;
 Kent Butterworth (?), cinéaste américain ;
 Mike Butterworth (1924-1986), scénariste britannique de bande dessinée, mais aussi de roman policier sous la signature Michael Butterworth ;  
 Peter Butterworth (1919-1979), acteur britannique ;
  (1885–1958) , ingénieur britannique.

Toponyme 
 Butterworth, ville de Cap-Oriental en Afrique du Sud.
 Butterworth, ville de l'État de Penang en Malaisie.
 Base aérienne de Butterworth

Sciences 
 Le filtre de Butterworth, en électronique.

Homonymie de toponyme